Убайдуллаев, Маннон — советский узбекский актёр
 Убайдуллаев, Хикматилла Шухратиллаевич — узбекистанский журналист
 Убайдуллаев, Шахзодбек — узбекский футболист